Comesa (geslacht), een geslacht van wormen
 Comesa (motorfiets), historisch Spaans merk van motorfietsen
 Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), Afrikaanse vrijhandelszone